Stavropol kraj (, ) er en kraj (administrativ region) i Rusland. Krajen har  indbyggere og et areal på  km². Det administrative center er Stavropol, der har  indbyggere. Andre større byer i krajen er Pjatigorsk () med  indbyggere, Kislovodsk () med  indbyggere og Nevinnomyssk (), der har  indbyggere.

Stavropol kraj ligger i det kuperede forland til Kaukasus, den nordlige del af regionen udgør Manytsch-lavningen. Regionen grænser op til flere af de mindre, men urolige kaukasusrepublikker, hvilket har medført periodevis væbnet indtrængen og adskillige terrorangreb, bemærkelsesværdigt bl.a. terrorangrebet i Budyonnovsk i 1995 (140+ døde) og selvmordsangrebet mod et tog i 2003 (46+ døde).

Stavropol kraj grænser op til Rostov oblast, Krasnodar kraj samt de russiske republikker Kalmykija, Dagestan, Tjetjenien, Kabardino-Balkaria og Karatjajevo-Tjerkessien.

Økonomien er baseret på landbrug (korn, solsikker, dyrehold), industri (fødevareforædling, elektronik, maskindele) og turisme. Turisme er vigtig i og med, at regionen har en række spa-centre opført i forbindelse med mineralkilder, det bedst kendte af dem hedder Kislovodsk.

Befolkning 
 Den samlede indbyggertal faldt fra 2.735.000 i 2003 til 2.718.000 i 2005.
 Befolkningstætheden i 2005 var 40,9 personer/km².
 Bybefolkning udgjorde i 2005 56,2%.

Den største befolkningsgruppe udgøres af etniske russere (81,6%). Traditionelt har de største etniske minoriteter været armenere (5,5%), ukrainere (1,7%) og grækere (1,2%). De sidste årtier er også andelen af dagestanere (1,5%). Turkmenere i øst og nordøst er rester af nomadiske folkeslag, der beboede området før det blev koloniseret af russere.

Kommuner med over 15.000 indbyggere

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel Stavropol kraj hjemmeside  
 Vejrudsigt for Stavropol kraj  
 Telefonbog for det sydlige føderale distrikt 
 Kislovodsk 
 News and events of Stavropol kraj